Aygeshat (Echmiadzin) – comune armeno nella provincia di Armavir
Aygeshat (Armavir) – comune armeno nella provincia di Armavir